VSK steht für:

 VSK Osterholz-Scharmbeck, Verein für Sport und Körperpflege
 VSK (Versicherung), auch ВСК, russische Versicherungsgesellschaft
 Veltener Stichkanal, Bundeswasserstraße in Brandenburg
 Verbales Style Kollektiv, deutsche Hip-Hop-Band (ab 2013)
 Verband der Berufsgruppen Szenenbild und Kostümbild, deutscher Berufsverband
 Verband Schweizerischer Konsumvereine, ehemalige Dachorganisation
 Vereinigung Sozialistischer Kulturschaffender, deutsche kommunistische Organisation (1975–1978)
 Verfahrens- und stoffspezifische Kriterien, deutsche Gefahrstoffverordnung zum Arbeitsschutz

Abkürzung